Евге́ний Про́хоров:
 Прохоров, Евгений Маратович (1952—1998) — российский дипломат.
 Прохоров, Евгений Павлович (1931—2011) — российский филолог и социолог, теоретик журналистики.
 Прохоров, Евгений Петрович (1918—1939) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.